Kukat ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kukat (1844–1914), ostpreußischer Evangelist und Bußprediger
 Heinrich Kukat (1891–1920), deutscher Marineoffizier